Axis: Bold As Love () — второй альбом группы «The Jimi Hendrix Experience», выпущенный в конце 1967 года.

Об альбоме 

Хотя этот альбом находится в тени успеха предыдущего и следующего альбомов, его звучание может считаться увереннее и качественнее, чем на дебютном альбоме. Запись была сделана под давлением условий контракта, по которому группа должна была записать два альбома в 1967 году.

В течение записи этого альбома был выпущен четвёртый сингл — «Burning of the Midnight Lamp»/«Stars That Play With Laughing Sam’s Dice», но он не повторил успеха предыдущих синглов и достиг лишь 18-го места в Великобритании. Сингл не был выпущен в США, но вошёл в американскую версию следующего альбома. «Up from the Skies» — ещё один неудачный сингл с этого альбома, Хендрикс позже сказал, что ему вообще не нравился выпуск песен синглами, и он предпочитал выражать свои идеи с помощью полноценных альбомов.

Многие песни с альбома были сочинены под студийные технологии и редко исполнялись на концертах. Только «Spanish Castle Magic» и «Little Wing» регулярно присутствовали в живых выступлениях. «Spanish Castle Magic» названа в честь известного джаз-клуба.

В Великобритании альбом добрался до 5-й строчки хит-парада, а в США — до 3-й.

Little Wing 
«Little Wing» стала одной из самых известных песен Джими, её версии исполняли многие музыканты. Наиболее известные каверы «Little Wing» сделали Эрик Клэптон с группой «Derek and the Dominos» и Стиви Рэй Вон. На оригинальной записи Хендрикс играет эту песню через усилитель «Leslie», который обычно использовался с электроорга́ном. На более поздних записях и на концертах Хендрикс использовал педаль эффектов «Univibe», чтобы получить звук, похожий на звучание через усилитель «Leslie».

«Little Wing» — это имя ангела-хранителя Хендрикса (как и «Waterfall» (водопад), который упоминается в песне «May this Be Love» на первом альбоме).

Bold as Love 
Заглавная композиция «Bold as Love» считается первой записью, в которой был использован стереофланжер (flanger). Этот эффект можно услышать в завершающей части композиции. The Beatles незадолго до этого активно использовали монофланжер на альбоме Magical Mystery Tour.

Little Miss Lover 
В песне «Little Miss Lover» впервые был использован технический приём, когда гитарист играет на приглушённых струнах ритм и использует педаль «вау-вау». Этот приём позже использовали многие гитаристы (например, в известной песне Айзека Хейза «Theme from Shaft»). Также эта песня примечательна тем, что стала прародителем фанк-рока, идею которого Хендрикс потом развил.

Список композиций 

Все песни, кроме «She’s So Fine» написаны Джими Хендриксом, автор «She’s So Fine» — Ноэл Рединг.

Участники записи 
 Джими Хендрикс — гитара, вокал, флейта, голос Пола Карузо на «EXP»
 Ноэл Рединг — бас-гитара, вокал
 Митч Митчел — ударные, глокеншпиль, вокал, голос репортёра на «EXP»
 Тревор Бёртон, Гэри Лидз, Грэм Нэш, Рой Вуд, Чес Чендлер — приглашённые вокалисты
 Технический персонал
 Эдди Крамер, Тэрри Браун — звукоинженеры
 Эдди Крамер, Джордж Марино, Джо Гаствирт — ремастеринг
 Чез Чендлер — продюсер
 Дэвид Кинг — дизайн обложки
 Линда Маккартни, Брюс Флеминг, Эдди Крамер, Джеред Манковиц, Рон Рафаэлли, Лени Синклер, Дэвид Сигал — фотография

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 Axis: Bold As Love на discogs.com

Альбомы 1967 года
Альбомы психоделического рока
1967_12
Альбомы The Jimi Hendrix Experience
Альбомы эйсид-рока
Альбомы Track Records
Альбомы MCA Records